Municipio de Mad River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mad River (condado de Champaign, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Mad River (condado de Clark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clark.